Arthur Abraham
Firat Arslan
Markus Beyer
Timo Hoffmann 	 	
Marco Huck 					
Cengiz Koc 	  	
Sebastian Kober
Steffen Kretschmann
Max Schmeling
Henry Maske 	  	
Rudiger May					
Torsten May
Dariusz Michalczewski
Sven Ottke
Graciano Rocchigiani
Ralf Rocchigiani 	  	
Marco Rudolph
Axel Schulz 
Felix Sturm
Vitali Tajbert

 
Ökölvívólisták